Amata Kabua – politico marshallese
 David Kabua – politico marshallese
 Imata Kabua – politico marshallese